Scrub Island kan syfta på följande:
 Scrub Island, Anguilla, ö i Anguilla
 Scrub Island, Brittiska Jungfruöarna, ö i Brittiska Jungfruöarna